Nunarput utoqqarsuanngoravit (  ) - національний гімн Гренландії,     

автономної провінції у складі Данії. Нарівні з державним прапором та гербом є офіційним державним символом автономної провінції. Автори гімну: Хенрік Лунд – слова, Йонатан Петерсен – музика. Гімн був офіційно прийнятий у 1916 році. З 1979 року гімн «Nuna asiilasooq», який використовував калааллітський народ, також був офіційно визнаний урядом.

Текст 

 Nunarput, utoqqarsuanngoravit niaqqut ulissimavoq qiinik.
 Qitornatit kissumiaannarpatit tunillugit sineriavit piinik.
 Akullequtaasut merlertutut ilinni perortugut tamaani
 kalaallinik imminik taajumavugut niaqquit ataqqinartup saani.
 Atortillugillu tamaasa pisit ingerlaniarusuleqaagut
 nutarterlugillu noqitsigisatit siumut, siumut piumaqaagut.
 Inersimalersut ingerlanerat tungaalitsiterusuleqaarput,
 oqaatsit «aviisit» qanoq kingunerat atussasoq erinigileqaarput.
 Taqilluni naami atunngiveqaaq, kalaallit siumut makigitsi.
 Inuttut inuuneq pigiuminaqaaq, saperasi isumaqaleritsi.

Пісні 1916
Національні гімни
Гренландія